Зимо́ва ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Зимова вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Зимова вулиця — вулиця в місті Запоріжжя.
 Зимова вулиця — вулиця в місті Київ.
 У місті Львів:
 Зимова вулиця;
 Вулиця Зимова горішня (Зимова Верхня вулиця);
 Вулиця Зимова долішня (Зимова Нижня вулиця).

Вулиці в Україні